Krages ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Krages (1909–1992), deutscher Unternehmer

KRAGES bezeichnet:
 Burgenländische Krankenanstalten, den organisatorischen Zusammenschluss der Allgemeinen Öffentlichen Krankenhäuser des Burgenlands

KRAGES